Smolný vrch může být:

 Smolný vrch (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách
 Smolný vrch (Žulovská pahorkatina) (401 m) – vrchol v Žulovské pahorkatině mezi obcemi Černá Voda a Kobylá nad Vidnavkou u obce Velká Kraš, okres Jeseník
 Smolný vrch (460 m) – vrch na Plzeňsku u obce Čeminy, okres Plzeň-sever
 Smolný vrch – název ulice v Liberci, v části Starý Harcov